Europamesterskabet i roning, også kaldt EM i roning er en international regatta, der arrangeres hvert år af FISA (Den Internationale Roningsorgansation) for lande i Europa samt Israel.

Værtsbyer 

 1893 Ortasjøen, Italien
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899 Oostende, Belgien
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908 Luzern, Schweiz
 1909
 1910
 1911 Como, Italien
 1912
 1913 Gent, Belgien
 1920
 1921 Amsterdam, Holland
 1922 Barcelona, Spanien
 1923
 1924
 1925 Praha, Tjekkoslovakiet
 1926 Luzern, Schweiz
 1927 Como, Italien
 1928
 1929 Bydgoszcz, Polen
 1930 Liège, Belgien

 1931 Paris, Frankrig
 1932 Beograd, Jugoslavien
 1933 Budapest, Ungarn
 1934 Luzern, Schweiz
 1935 Berlin, Tyskland
 1937 Amsterdam, Holland
 1938 Milano, Italien
 1947 Lucerne, Schweiz
 1948
 1949 Amsterdam, Holland
 1950 Milano, Italien
 1951 Mâcon, Frankrig
 1952
 1953 København, Danmark
 1954 Amsterdam, Holland
 1955 Gent, Belgien (Kvinder: Bukarest, Rumænien)
 1956 Bled, Jugoslavien
 1957 Duisburg, Vest-Tyskland
 1958 Poznań, Polen
 1959 Mâcon, Frankrig
 1960 (Kvinder) London, Storbritannien
 1961 Praha, Tjekkoslovakiet
 1962 (Kvinder) Øst-Berlin, Øst-Tyskland
 1963 København, Danmark (Kvinder: Moskva, Sovjetunionen)
 1964 Amsterdam, Holland
 1965 Duisburg, Vest-Tyskland
 1966 (Kvinder) Amsterdam, Holland
 1967 Vichy, Frankrig
 1968 (Kvinder) Berlin, Tyskland
 1969 Klagenfurt, Østrig
 1970 (Kvinder) Tata, Ungarn
 1971 København, Danmark
 1972 (Kvinder) Brandenburg, Øst-Tyskland
 1973 Moskva, Sovjetunionen

Lokaliteter (siden 2007)

Medaljeoversigt (2007–2016)

Referencer